Edina Gallovits-Hall og Anabel Medina Garrigues var forsvarende mester, men Medina Garrigues valgte at deltage i Qatar Ladies Open 2012 i sted for. Edina Gallovits-Hall deltog sammen med Karin Knapp, men de tabte i semifinalen.

Eva Birnerová og Alexandra Panova vandt finalen ved at besejre Mandy Minella og Stefanie Vögele i finalen, 6–2, 6–2.

Seedning 

 Eva Birnerová /  Alexandra Panova '(Mester)
 Sharon Fichman /  Sun Shengnan (Første runde)

 Tetiana Luzhanska /  Kathrin Wörle-Scheller ''(Første runde)
 Maria Abramović /  Marie-Ève Pelletier ''(Første runde)

Lodtrækning

References
 Main Draw

WTA Tour 2012